Polis est un nom propre ou un nom commun (écrit alors sans capitale initiale) qui peut désigner :

Nom commun 
 Polis, communauté de citoyens libres et autonomes formant une cité-État dans la Grèce antique

Toponyme 

 , localité d'Albanie
 Pólis Chrysochoús, petite ville au nord-ouest de l'île de Chypre, en Grèce

Organisme 
 Arte Polis,  bureau d'architecture postmoderne belge ;
 Institut Polis,  établissement d’enseignement supérieur à Jérusalem, en Israël ;
 Water Polis Pescara,  club italien de natation et de water-polo ;
 Polis Akademisi ve Koleji, club omnisports turc.

Patronyme 

 Gary Allan Polis (1946-2000), zoologiste américain
 Greg Polis (1950-2018), joueur professionnel de hockey sur glace
 Jared Polis (1975-), homme politique américain 
 Joel Polis (1951-), acteur américain
 John St. Polis (1873-1946), acteur américain
 Paul Polis (1888-?), architecte belge

Voir aussi